Il tabellone singolare del Toronto Indoor 1990, torneo di tennis che faceva parte dell'ATP Tour nell'ambito dell'ATP Tour 1990, è stato vinto da Ivan Lendl (tds n. 1). In finale ha sconfitto Tim Mayotte (tds n. 6) con il punteggio di 6-3, 6-0.

Teste di serie

  Ivan Lendl (campione)
  Brad Gilbert (semifinali)
  John McEnroe (semifinali)
  Aaron Krickstein (quarti di finale)
  Jay Berger (quarti di finale)
  Tim Mayotte (finale)
  Andrés Gómez (secondo turno)
  Kevin Curren (quarti di finale)

  Jim Courier (secondo turno)
  Jaime Yzaga (terzo turno)
  David Wheaton (primo turno)
  Jim Grabb (primo turno)
  Wally Masur (primo turno)
  Scott Davis (primo turno)
  Pete Sampras (primo turno)
  Jean-Philippe Fleurian (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni
 
 

Toronto Indoor 1990